Климатино — название населённых пунктов:

Россия 
 Климатино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Климатино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Климатино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Климатино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Климатино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Климатино — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Климатино — село в Угличском районе Ярославской области.
 Климатино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.